Бразильское агентство по регулированию электроэнергетики является регулирующим органом при Министерстве горнорудной промышленности и энергетики со штаб-квартирой в федеральном округе, созданный для мониторинга и контроля производства, передачи и продажи электроэнергии в соответствии с политикой и руководящими принципами федерального правительства.

Функции 
учëт расхода топлива населением
слежение развития энергетики
система платы за услуги электроэнергии
Национальный Системный оператор
научно-исследовательские разработки
поощряющие программы для разработки альтернативных источников энергии
проверка денежных поступлений от населения за услуги электрической энергии

Ссылки 

Государственные агентства Бразилии